Sudeshna ist in der indischen Mythologie:

 Sudeshna (Sohn von Krishna), ein Sohn von Krishna und Rukmini
 Sudeshna (Virata), Frau des Königs Virata im Mahabharata, der Draupadi im Exil diente
 Sudeshna (Bali), Frau des Dämonenkönigs Bali